Along with the Gods steht für:
 Along with the Gods (Webtoon), Webtoon von Joo Ho-min
 Along with the Gods: The Two Worlds, südkoreanischer Film aus dem Jahr 2017 basierend auf dem Webtoon
 Along with the Gods: The Last 49 Days, südkoreanischer Film aus dem Jahr 2018 und Fortsetzung der Reihe